Gomphus, abgeleitet aus dem Griechischen ("gomphos" = Pflock, Nagel, Keil), ist der wissenschaftliche Name

 einer Gattung der Libellen, Gomphus (Tiergattung), aus der Familie der Flussjungfern (Gomphidae)
 einer Gattung der Pilze, Gomphus (Pilzgattung), deren einziger europäischer Vertreter das Schweinsohr ist